Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 2006/2007 годов начался 2 ноября 2006 года и закончился 3 мая 2007 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Первый дивизион Саудовской Аравии на goalzz.com 
 Первый дивизион Саудовской Аравии на rsssf.com 

2006/2007
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2006 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007